Калнин — фамилия.

 Калнин, Оскар Юльевич (1895—1920) — советский военачальник, герой Гражданской войны.
 Калнин, Карл Иванович (1884—1937) — советский военный деятель, комдив.
 Калнин, Эмануил Христианович (1855 — не ранее 1913) — генерал-майор.

См. также 
 Калниньш